Naselja u Srbiji:
 Šarlince (Doljevac, Srbija), naselje u sastavu općine Doljevac
 Šarlince (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac